{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Rezo
|nombre_ja = 
|variantes del nombre_ja_ =  Rezo, Lezo
|sexo = Masculino.
|fechanacimiento = Desconocido.
|edad = más de 100 años.
|sangre = 
|canon = 
|primeraaparicion =Novela-1, capítulo 2Anime, episodio 3
}}
{{infobox animanga personaje serie
|serie = Slayers
|nombre = Rezo
|otrosnombres = Monje Rojo, uno de los 5 Grandes Sabios.
|tipoextra = Rol
|extra = Villano, aunque su papel se acerca más al de un antihéroe.
|edad = Más de 100 años.
|altura = 210 cm
|peso = desconocido
|procedencia = desconocida
|tipoextra = Interés amoroso
|extra = En todas las continuidades, Ellisel Vulgrum está interesada en él, pero sus sentimientos no parecen correspondido.En algún momento de su vida, Rezo tuvo familia; Zelgadiss es de hecho, su biznieto.
|relevancia = Villano-antihéroe.
|familia = Zelgadiss, su biznieto. pero podría tener otros familiares.
|seiyu = Takehito Koyasu
|doblador = José Manuel Vieira (Venezuela)
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =
|listatecnicas = Magia Astral: Chamática, Fuego, Tierra, Agua y Aire.Magia Blanca: todos los conjuros de cualquier nivel. Magia Negra: no aparece realizando alguno pero se sabe que los domina.
|tipoextra1 = Otras habilidades
|listaextra1 = Rezo parece tener una gran resistencia física que ralentiza su envejecimiento.
|tipoextra2 = Debilidades
|listaextra2 = Profundamente obsesivo.
}}

REZO, Monje Rojo (bajo este nombre también se encuentra Rezo, el Monje Rojo, Monje Rojo o "Akahousi Rezo", en la versión japonesa original, y "Red Priest" en la versión anglófona) es un personaje de ficción creado para las novelas de fantasía "Slayers" por el escritor japonés Hajime Kanzaka.

Rezo fue creado con motivo de un concurso de literatura fantástica a la que se presentó el autor, y que se convirtió en ganador del mismo. Rezo aparece como principal oponente de los protagonistas, héroes de la historia, siendo presentado como un personaje en apariencia benigno pero que mueve los hilos desde atrás. Su aparición transcurre durante la 1.ª y 3.ªnovelas (aunque en esta última es una copia suya), mientras que en el anime, es el primer y casi principal oponente en la 1.ªserie de "Slayers".

Perfil 
Rezo es uno de los 5 grandes Sabios (o Sagas) del mundo de "Slayers", siendo equiparable a otros personajes similares como Lou Graum, en el Reino de Seiroon. Rezo es un hechicero realmente hábil; es maestro en cualquier tipo de Magia, ya sea Blanca, Negra o Astral, algo realmente difícil de hacer. Físicamente es un hombre de gran altura, de cabellos oscuros pero imberbe y de edad indeterminada, aunque tiene alrededor de 120 años. Su principal característica es que es totalmente ciego y siempre va con los ojos cerrados.

Rezo es considerado como sacerdote ya que trabaja principalmente con la Magia Blanca, (al menos en público), pero al contrario que el resto de sacerdotes Rezo viste completamente de rojo, mientras que el resto de los monjes suelen vestir de blanco principalmente, o bien de morado o verde claro según la concesión de su orden. Su físico, sus ojos cerrados y el hecho de vestir de ese color le hace fácilmente reconocible, y también se le llama Monje Rojo.

Historia 
Rezo nació ciego lo que le ocasionó querer recuperar la vista a toda costa durante toda su vida. A pesar de su falta, aprendió Magia Blanca y más tarde Astral y Negra, abarcando todas las ramas del conocimiento que pudo con la sola intención de poder hallar la forma de recobrar la vista pero que le hizo ser reconocido como uno de los Grandes 5 Sabios. Durante ese tiempo se dedicó a viajar por el mundo para poner en práctica los conocimientos adquiridos y por lo que hizo gran cantidad de actos benéficos desinteresados y ser reconocido como un santo. Finalmente pretendió pactar con Shabranigudu su vista: a cambio de resucitarle, él la recuperaría. Ignoraba que era el propio Shabranigudu el causante de su ceguera, y al resucitar, le destruyó; sin embargo el alma de Rezo consiguió revelarse y ayudó a Lina Inverse a acabar con él.

Rezo es ciego de nacimiento, y esto siempre supuso para él un duro trauma que nunca fue capaz de superar. Queriendo curar su ceguera, se dedicó a estudiar primero Mágia Blanca con ahínco. Sin embargo, no funcionó. Posteriormente estudió el resto de clases de Magia, Astral y Negra, con el fin de encontrar otras posibles vías para curarse. De esa forma, Rezo acabó convirtiéndose en un maestro de todo tipo de Magia, algo realmente difícil de conseguir.

Con el fin de curar sus ojos, Rezo también puso en práctica sus conocimientos. Para ello se dedicó a viajar por todo el mundo realizando milagros y curando a la gente sin pedir nada a cambio. Debido a sus amplios conocimientos y a sus acciones, Rezo fue considerado un santo y en un personaje muy popular. Sin embargo, nunca consiguió curar sus ojos.
Durante esos años tuvo relación con una mujer de identidad desconocida y tuvo descendencia, manteniendo una relación cercana a ellos.

Viendo que no podía recuperar la vista por los medios normales, tomó la decisión de recurrir a las Artes Negras para curar su ceguera. Para ello urdió el plan de resucitar al Señor de los Demonios Shabranigodoo Ojo de Rubí y a cambio este le devolvería la vista, pero para ello necesitaba la Piedra Filosofal, objeto legendario que ampliaría su poder lo suficiente como para permitirle resucitar a Ojo de Rubí. Lo que Rezo no sabía es que precisamente era Shabranigodoo el causante de su ceguera.

De esa forma, Rezo fue inducido a recuperar la vista por Ojo de Rubí ya que así el propio Señor de los Demonios resucitaría. Inconsciente de ello Rezo empezó a llevar una doble vida: para la mayoría de la gente, Rezo era el gran sabio que obraba milagros, mientras que Rezo mantenía a sus órdenes a un numeroso grupo de monstruos y "fuera de la ley" para que buscaran la Piedra Filosofal para él, así que Rezo no fue vuelto a ver durante una década.
Estos hechos llevaron a Rezo a provocar la muerte de los padres de su biznieto Zelgadiss, aunque no es seguro el método que utilizó. De esta forma, Rezo pasó a adoptar a su biznieto, su único pariente vivo, quien creció junto a su bisabuelo pero ajeno a sus actos.

Cuando Zelgadiss era un adolescente, se obsesionó con convertirse en un gan espadachín y ser fuerte y poderoso. La debilidad de juventud de Zelgadiss fue aprovechada por Rezo, quién le ofreció un "poder inimaginable" a cambio de que le ayudase a encontrar la Piedra Filosofal. Zelgadiss aceptó sin pensar que es lo que eso supondría y Rezo le transformó en una quimera, mezcla de su yo humano con un golem y un demonio Brownei. 
Después de eso, Zelgadiss se vio obligado a hacer el trabajo sucio para Rezo. A causa de ello, Zelgadiss odió profundamente, pero a Rezo eso nunca le importó demasiado ya que sabía que su biznieto no tenía poder suficiente como para enfrentarse a él abiertamente, y que gracias a sus hechizos podía manipular la voluntad de Zelgadiss. Sin embargo su biznieto planeó conseguir la Piedra Filosofal para él mismo y así poder enfrentarse a Rezo de igual a igual, y para ello contó con la ayuda de Ródimas y Zorlf.

Finalmente, el trabajo de Zelgadiss dio su fruto y localizaron la Piedra Filosofal oculta dentro de una estatuilla de forma femenina hecha de orihalcón (metal de propiedades mágicas que también aparece en algunas mitologías orientales) en manos de un grupo de bandidos. Para ello Zorlf, el subordinado de Zelgadiss, se infiltró en la banda.
A partir de aquí la historia varía según el manga, las novelas o el anime.

Personajes de Slayers